Valentino kan avse:

 Valentino – ett internationellt mansnamn, se Valentin
 Valentino (född 1932), en italiensk modedesigner och grundaren av märket och företaget Valentino SpA
 Rudolph Valentino (1895–1926), en italienskfödd amerikansk skådespelare

Se även 

 San Valentino